Pedro Barba puede referirse a
Pedro Barba: localidad dentro del municipio de Teguise, situada en la parte oriental de la isla de La Graciosa (archipiélago Chinijo), en el suroeste de España
Pedro Barba (gobernador de La Habana): caballero español y soldado del siglo XVI
Pedro Barba (médico): médico español del siglo XVII